Ел Профе има више значења:

 Ел Профе (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Профе (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику